Unter Rohwasser versteht man:

 unbehandeltes Wasser, bevor es (beispielsweise zum Zweck der Trinkwassergewinnung) gereinigt oder aufbereitet wird. Hier unterscheidet man weiter zwischen Grundwasser, Oberflächenwasser und Niederschlagswasser.
 den prozentualen Anteil des Wassers zum Beispiel in Futter- oder Lebensmitteln. Wassergehalt und Trockenmasse ergänzen sich zu 100 Prozent. (Siehe auch Futtermittelanalytik)

Einzelnachweise 

Wasser